Pavel Jelínek je jméno více známých osob:

 Pavel Jelínek (fyzik) (* 1972) – český fyzik
 Pavel Jelínek (politik SPD) (* 1962) – český politik a informatik, poslanec za hnutí SPD
 Pavel Jelínek (taxikář) – předseda Odborového svazu taxi Praha
 Pavel Jelínek (zvukař) – filmový zvukař